Репа:

 Репа — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Капуста.
 Репа — река в России, протекает в основном в Ярославской области.